Hallsjögöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallsjögölen (Tvings socken, Blekinge, 624663-147247), sjö i Karlskrona kommun, 
Hallsjögölen (Tvings socken, Blekinge, 624722-147881), sjö i Karlskrona kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn